A reálbér a nominálbér inflációval kiigazított szintje, másként megfogalmazva a termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, ami a munkabérből megvásárolható. Tehát míg a nominálbér egyszerűen a munka pénzben kifejezett ellenértéke, addig a reálbér ezen ellenérték vásárlóerejét tükrözi.

Közgazdaságtanban a reálbér szokásos képlete w/P, ahol w = egységnyi (pl. egy óra) munkáért pénzben kifizetett bér, míg P = árszínvonal.

Reálbérek alakulása Magyarországon 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében 1991 és 2016 között a nettó reálbérek 56,9%-kal emelkedtek 

Bruttó és nettó (nominál)bérek, fogyasztóiár-index (infláció) valamint reálkereseti (reálbér) index alakulása a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében (1991-től):

Forrás: KSH

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Minimálbér
Magyarország gazdasága 1989-től
Magyarország államadóssága
Adósbesorolás

Munkaerőpiac